

Patronyme 

 Pierre Hornus (1908-1995), est un ancien footballeur français.
 Cécilia Hornus (né en 1963), est une comédienne française de cinéma, de théâtre et de télévision.